Лига Европа 2014/15 е 44-тото издание на втория по сила турнир в Европа и 6-ото издание откакто е преименуван. Финалът на турнира ще се играе на Националния стадион във Варшава. Към турнира за пръв път се включва и отбор от Гибралтар.

За пръв път победителят в турнира се класира за следващото издание на Шампионска лига.

Квалификационни кръгове

Първи квалификационен кръг 
Жребият за първия квалификационен кръг се тегли на 23 юни 2014 г. Първите мачове са на 3 юли, а реваншите на 10 юли 2014 г.

Втори квалификационен кръг 
Жребият за втория кръг се тегли на 23 юни 2014 г. Първите мачове са на 17 юли, а реваншите на 24 юли 2014 г.

Трети квалификационен кръг 
Жребият за третия квалификационен кръг се тегли на 18 юли 2014 г. Първите мачове са на 31 юли, а реваншите на 7 август 2014 г.

Плейоф 
Жребия за плейофите се тегли на 8 август 2014 г. Първите мачове са на 21 август, а реваншите на 28 август 2014 г.

Групова фаза 
Жребият се проведе в Монако на 29 август 2014. 48-те отбора са разделени в 4 урни в зависимост от коефициентите им в класацията на УЕФА, като носителят на трофея е поставен в Урна 1 автоматично. Отборите са разделени в 12 групи по 4 отбора, като два отбора от една държава не може да се паднат в една група.

В групата отборите играят на принципа всеки-срещу-всеки на разменено гостуване. Мачовете се играят на 18 септември, 2 октомври, 23 октомври, 6 ноември, 27 ноември и 11 декември 2014.

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Група I

Група J

Група K

Група L

Шестнайсетинафинал 
Победителите в групите и завършилите на второ място продължават в следващата фаза, докато отборите на трето и четвърто място прекратяват своето участие. Към тези 24 отбора се присъединяват 8 отбора, завършили на 3-то място в групите на Шампионска лига 2014/15. По този начин 32 отбора участват във фазата на директните елиминации. За шестнайсетинафиналите поставени са 12 победителя от групите, както и 4 най-добри отбори, идващи от Шампионската лига, като нова среща между отбори играли вече помежду си в групите е изключена. Отделно два отбора от една федерация не могат да се срещат. Жребият бе на 15 декември 2014 г. в Нион, а мачовете са на 19 и 26 февруари 2015 г.

Осминафинал 
От 1/8 финалите няма списъци с поставени и непоставени отбори. Тегли се по системата „всеки срещу всеки“, като първият изтеглен отбор е домакин в първата среща. Жребият бе на 27 февруари 2015 г. в Нион, а мачовете на 12 и 19 март 2015 г.

Четвъртфинал 
Жребият за четвъртфиналите бе на 20 март 2015 г., а мачовете на 16 и 23 април 2015 г.

Полуфинал 
Жребият за полуфиналите бе на 24 април 2015 г., а мачовете на 7 и 14 май 2015 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 2014/15

Източници

Външни препратки 
 Сайт на УЕФА за Лига Европа

Лига Европа
Сезон 2014/15 във футбола